Dieser Artikel behandelt die belgische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Belgien nahm zum vierzehnten Mal an der Endrunde teil. Nach einem Sieg, einer Niederlage und einem Remis schieden die Belgier als Gruppendritte aus. Durch den Sieg konnten sie aber in der ewigen Rangliste den Platz mit den nicht qualifizierten Schweden tauschen und belegen damit erstmals einen Platz in den Top-10.

Qualifikation 
Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des europäischen Fußballverbandes UEFA für die Weltmeisterschaft in Katar.

Spiele 

Belgien wurde in der UEFA Nations League 2020/21 Gruppensieger der Liga A2 und wurde daher für die WM-Qualifikation in eine Fünfergruppe gelost, damit die Mannschaft im Oktober 2021 am Final-Four-Turnier teilnehmen konnte. Zugelost wurden Tschechien, Wales, Estland und Belarus. In den acht daraus entstandenen Begegnungen trug die belgische Mannschaft sechs Siege davon und spielte zweimal remis. Belgien qualifizierte sich am zweitletzten Spieltag vorzeitig für die WM-Endrunde. Dabei erzielten die Belgier 25 Tore.

Insgesamt kamen 35 Spieler zum Einsatz, von denen 25 auch im Kader für die EM 2021 standen, die zwischen den Qualifikationsspielen stattfand. 18 Spieler kamen in mindestens der Hälfte der Spiele zum Einsatz, aber kein Spieler in allen acht Spielen. Auf je sieben Einsätze kamen Jason Denayer, Leander Dendoncker und Leandro Trossard. Albert Sambi Lokonga, Arthur Theate und Dante Vanzeir kamen während der Qualifikation zu ihren ersten A-Länderspielen – Theate und Vanzeir erst im letzten Spiel.

Bester Torschütze war mit fünf Toren Romelu Lukaku, der aber nur in vier Spielen eingesetzt wurde und am 5. September 2021 sein 100. Länderspiel bestritt. Insgesamt trafen 14 belgische Spieler. Ihre ersten Länderspieltore erzielten Dennis Praet, Leandro Trossard und Hans Vanaken im dritten, Thomas Foket im vierten sowie Alexis Saelemaekers im fünften Qualifikationsspiel.

Abschlusstabelle der Qualifikationsrunde 

Anmerkung: Die drittplatzierte tschechische Mannschaft nahm als einer der zwei besten Gruppensieger der UEFA Nations League 2020/21, welche nicht als Sieger oder Zweitplatzierter der WM-Qualifikationsspiele an der Endrunde oder den Play-Offs teilnahmen, an den Play-Offs teil, scheiterte aber dort an Schweden. Die zweitplatzierte walisische Mannschaft setzte sich im Play-Off-Halbfinale gegen Österreich durch und spielt im Juni gegen den Sieger des Spiels zwischen Schottland und der Ukraine.

Vorbereitung 
Die Vorbereitung bestand diesmal im Wesentlichen aus Pflichtspielen in der UEFA Nations League 2022/23.

Spiele 

Anmerkung: Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.

Kader 
Den Kader gab Trainer Roberto Martínez am 10. November 2022 bekannt.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. April waren die Belgier, die einen Tag vor der Auslosung Platz 1 in der FIFA-Weltrangliste an Brasilien verloren hatten, dennoch Topf 1 zugeordnet und konnten daher nicht in eine Gruppe mit Titelverteidiger Frankreich, Rekordweltmeister Brasilien oder Gastgeber Katar, aber z. B. Deutschland gelost werden. Sie wurden Gruppenkopf der Vorrundengruppe F. Zugelost wurden Vizeweltmeister Kroatien, Kanada und Marokko. Gegen Kroatien gab es bisher acht Spiele mit je drei Siegen und Niederlagen sowie zwei Remis. Bei Weltmeisterschaften spielten beide noch nicht gegeneinander. Gegen Kanada gab es erst ein Freundschaftsspiel, das 1989 mit 0:2 verloren wurde. Gegen Marokko war das erste Spiel gleich ein WM-Spiel – 1986 in der Vorrunde und wurde mit 1:0 gewonnen. Danach gab es noch zwei Freundschaftsspiele,  mit je einem Sieg und einer Niederlage.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe F

Einzelnachweise 

Belgien
2022